HIK, Hik eller Hīk kan avse: 
 HIK – en idrottsklubb i Sollentuna, se Helenelunds IK
 HIK – en lokalt förankrad idrottsklubb med hemmabas i Laröd, norra Helsingborg, se Hittarps IK
 HIK – en idrottsklubb för bland annat bandy i Hamrångefjärden, se Hamrångefjärdens IK
 HIK – en förening i Hangö, Finland, se Hangö IK
 HIK – en fotbollsklubb i Danmark, se Hobro IK
 HIK – en ishockeyklubb i Huddinge, se Huddinge IK
 HIK – ett svenskt ämbetsverk 1950–1956, se Statens handels- och industrikommission
 Hik Lake – en sjö i Kanada
 Hīk – en ort i Iran